Kemence-patak, az Ipolyba torkolló patak a Börzsönyben
 Kemence-patak, a Bózsvába torkolló patak a Zempléni-hegységben
 Kemencepatak, Kishuta településrésze